Morax peut désigner :

Patronyme 
Morax est un nom de famille vaudois notamment porté par :
 René Morax, un écrivain et dramaturge ;
 Victor Morax, un médecin, ophtalmologue et ophtalmologiste ;
 Jean Morax, un artiste peintre ;
 Jean-Marc Morax, un médecin.

Autres 
 Morax est l'un des démons décrits dans l'Ars Goetia, un grimoire du .
Patronyme français
Patronyme suisse
Homonymie de patronyme